Adi Gotlieb – calciatore israeliano con cittadinanza russa
 Marcel Gotlieb – fumettista francese
 Maurycy Gotlieb – pittore polacco